Over the Hedge () — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультипликационного фильма, разработанная студиями Edge of Reality и Vicarious Visions. Игра была выпущена компанией Activision.

Игровой процесс 
Действие в игре разворачивается в 3D-мире одноимённого мультфильма, игрок управляет двумя из четырёх доступных для игры персонажей — енотом Эр-Джей, черепахой Верн, бельчонком Хэмми и скунсом Стеллой. Игровой процесс предполагает прохождение ряда уровней, в ходе которого игроку предстоит бороться с мелкими компьютерными противниками — крысами, кроликами, кротами, а также с боссами и ловушками. Игра имеет закрытый мир и линейное прохождение без альтернативных уровней. Over the Hedge изобилует аркадными мини-играми, например, для дальнейшего прохождения необходимо набрать с клавиатуры верную комбинацию или перетащить часть пищи на себе из одной точки в другую.

Главные герои вооружены двумя видами оружия — оружием ближнего боя и дальнего. Жизнь героев показана на индикаторе здоровья, игрок может восполнять его за счёт расположенных на уровнях предметов. Также в ходе игры можно собрать несколько бонусных предметов — шляпы, которые могут надевать главные герои и CD-диски, собрав которые, игрок может разблокировать постеры и концепт-арты из вселенной мультфильма.

Промежуток между уровнями игровые персонажи проводят в «убежище» — специальном уровне в виде лесной поляны. Там игрок может поменять игровых персонажей, шляпы, а также просмотреть бонусы. В меню также доступны несколько мини-игр — гонки на гольф-карах, битва на гольф-карах и тир.

Сюжет 
Действие происходит спустя год после описываемых в мультфильме событий. Персонажи игры решают украсть у людей предметы обихода для своей лесной поляны, такие, как телевизор и попкорн-машина. В этом им пытается помешать главный антагонист игры — зверобой Дуэйн и звери, разум которых он контролирует. Это противостояние составляет собой основной игровой сюжет.

Отзывы критиков

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры 2006 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, разработанные Edge of Reality
Компьютерные игры, разработанные Vicarious Visions
Компьютерные игры, изданные Activision